Saint-Savin (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Savin (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Savin (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Savin (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy